Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1927 года.

Аргентина

Уругвай

Перу

Боливия 

1927